Семён Ива́нович Льво́в:
 Львов, Семён Иванович (?—1671) — князь, военачальник, участник русско-польской войны 1654—1667 и борьбы с повстанцами Степана Разина.
 Львов, Семён Иванович (1917—1997) — лётчик, Герой Советского Союза.